

Film 
 Spellbound (1916), een film met Lois Meredith
 Spellbound (1941), een film van John Harlow
 Spellbound (1945), een film van Alfred Hitchcock 
 Spellbound (1999)
 Spellbound (2002), een documentairefilm 
 Spellbound (2003), een televisiefilm met Richard Ruccolo
 Spellbound (2007), een televisiefilm met Lauren Bittner en Annie Potts

Literatuur
 Spellbound (roman), een roman uit 2008 van Anna Dale
 Spellbound (The Legend of the Ice People), een roman van Margit Sandemo uit de reeks “The Legend of the Ice People”.

Muziek 
 Spellbound (Siouxsie & the Banshees), een lied uit 1981 van Siouxsie & the Banshees.
 Spellbound (Rae & Christian featuring Veba), een lied uit 1997 van Mark Rae & Steve Christian.
 Spellbound (Lacuna Coil), een lied uit 2009 van Lacuna Coil
 Spellbound (Tygers of Pan Tang), een album van  Tygers of Pan Tang
 Spellbound (Paula Abdul), een album uit 1991 van Paula Abdul
 Spellbound (Split Enz), een album van Split Enz 
 Spellbound (Ten), een album van Ten

Overig
 Spellbound (videospel), een spel voor de ZX Spectrum/Commodore 64 
 Spellbound Entertainment, een computerspelbedrijf